Keres ist:

 in der griechischen Mythologie eine Gruppe von Schicksals- und Todesdämonen, siehe Ker

 der Name von:
 Paul Keres (1916–1975), estnischer Schachmeister.
 Samuel Köleséri von Keres-Eer (1663–1732), siebenbürgischer Mediziner

 der Name eines nordamerikanischen Indianervolkes, siehe Keres (Volk).
 der Name der gleichnamigen Sprachfamilie eines nordamerikanischen Indianervolkes, siehe Keres (Sprache)

Siehe auch:

Ceres